Rodés kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rodez, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Rodès, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,